Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) (1910—1915) была организована с целью разработки и освоения Северного морского пути. В её составе было два ледокольных парохода — «Вайгач» и «Таймыр». С 2 ноября 1910 года до 1913 года экспедицией руководил Иван Семёнович Сергеев, затем до 1915 года — Борис Андреевич Вилькицкий. ГЭСЛО продвигалась северной акваторией с востока на запад. Эта экспедиция выполнила описание северного побережья Восточной Сибири и многих островов, собрала большое количество данных о течениях, ледовой обстановке, климате и магнитных явлениях.

Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана в 1913 году открыла Землю Императора Николая II (ныне Северная Земля), что стало последним значительным географическим открытием на земном шаре. План экспедиции был разработан при активном участии А. В. Колчака и Ф. А. Матисена. Штат экспедиции был укомплектован боевыми моряками. Сборы биологических и геологических коллекций осуществляли военные врачи Л. М. Старокадомский (на «Таймыре») и Э. Е. Арнгольд (на «Вайгаче»).

Список офицеров 
Имена офицеров участников экспедиции и сроки их службы:
 Александров Д. В. 21.04.1914 — 01.10.1915 гг.
 Анцев Д. Р. 24.03.1914 — 01.10.1915 гг.
 Арбенев Н. А. 27.02.1912 — 07.04.1913 гг.
 Арнгольд Э. Е. — военврач на л/п «Вайгач» — 1909—1915 гг.
 Брусилов Г. Л. — помощник начальника экспедиции — 1909 — 27.02.1912 гг.
 Вейгелин Г. Е. 1910 г.
 Вилькицкий Б. А. — начальник экспедиции, командир л/п «Таймыр» — 07.04.1913 — 01.10.1915 гг.
 Гельшерт Н. А. 1909 — 01.10.1915 гг.
 Гойнинген-Гюне В. Н. 07.05.1913 — 10.02.1914 гг.
 Давыдов Б. В. — командир л/п «Таймыр» — 28.08.1910 — 25.03.1913 гг.
 Евгенов Н. И. — гидрограф — 07.05.1913 — 01.10.1915 гг.
 Жохов А. Н. 04.04.1912 — 16.02.1915 гг.
 Ильинский А. Н. 1914—1915 гг.
 Клодт-Юргенсбург Г. А. 1909 — 27.02.1912 гг.
 Колчак А. В. — командир л/п «Вайгач» — 1908 — 28.08.1910 гг.
 Лавров А. М. — гидрограф — 21.03.1909 — 18.03.1913 гг.
 Ломан К. В. — командир л/п «Вайгач» — 1909 — 18.03.1913 гг.
 Макалинский А. А. 1909—1910 гг.
 Матисен Ф. А. 1908—1909 гг.
 Минин А. Н. 1909—1912 гг.
 Неупокоев К. К. — помощник начальника экспедиции — 14.02.1911 — 01.10.1915 гг.
 Никольский А. Г. 07.05.1913 — 01.10.1915 гг.
 Нилендер В. В. 1909 — 21.04.1914 гг.
 Новопашенный П. А. — командир л/п «Вайгач» — 18.03.1913 — 01.10.1915 гг.
 Нольде Б. А. 1909 — 12.03.1912 гг.
 Петерсен Э. Э. 1912—1914 гг.
 Пилкин А. К. 1909—1910 гг.
 Сахаров Л. В. — помощник начальника экспедиции — 14.02.1911 — 07.05.1913 гг.
 Сергеев И. С. — начальник экспедиции до 1913, общий срок службы — 02.11.1910 — 1915 гг.
 Старокадомский Л. М. — военврач на л/п «Таймыр» — 1909—1915 гг.
 Транзе Н. А. 27.02.1912 — 01.10.1915 гг.
 Фирфаров А. Г. 1913—1915 гг.

Литература 
 Н. И. Евгенов, В. Н. Купецкий. Полярная экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» в 1910–1915 годах // «Издательство ГеоГраф», , 2013. 312 с.: ил. Серия «Полярные истории». ISBN 978-5-902211-25-9
 Кузнецов Н. А. - Забытые герои Арктики. Люди и ледоколы //  «Издательство Паулсен», 2018. 256 с. ISBN 978-5-98797-201-4

Арктические экспедиции
Научные экспедиции Российской империи
Научные экспедиции XX века
1910-е годы
Северный морской путь